Crick ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Crick (1929–2008), britischer Politikwissenschaftler
 Francis Crick (1916–2004), britischer Molekularbiologe und Nobelpreisträger
 Michael Crick (* 1958), britischer Journalist und Buchautor
 Odile Speed Crick (1920–2007), britische Malerin
 Ronald Pitts Crick (1917–2009), britischer Mediziner

Crick ist der Name folgender Orte:
 Crick (Monmouthshire), Wales
 Crick (Northamptonshire), England
 Crick (Calgary), Kanada

Siehe auch:
 Francis Crick Institute, britisches Forschungsinstitut
 Krick